Uster est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1974), joueur gambien de football

Toponyme

Uster, ville du canton de Zurich
District d'Uster, district du canton de Zurich

Voir aussi

Homonymie de toponyme